Cucharas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cucharas, Tantoyuca, 
 Cucharas, Ozuluama de Mascareñas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar